En Espagne, la Coupe du Roi ou Copa del Rey en espagnol est une compétition disputée annuellement pour les sports suivants :
 Coupe du Roi de football,
 Coupe du Roi de handball,
 Coupe du Roi de basket-ball,
 Coupe du Roi de hockey sur glace,
 Coupe du Roi de rink hockey,
 Coupe du Roi de water-polo.
 Copa del Rey, une régate tenue annuellement à Palma de Majorque.

En Arabie saoudite, il a existé une coupe du Roi jusqu'en 1990 :
 Coupe du Roi de football.

En Norvège, il existe également une Coupe du Roi.